Arcivévoda Josef František Leopold Habsbursko-Lotrinský (9. dubna 1799, Vídeň – 30. června 1807, Vídeň) byl druhý syn a sedmé dítě Františka I., posledního císaře Svaté říše římské, a jeho druhé manželky Marie Terezy Neapolsko-Sicilské, dcery Ferdinanda I. Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Karolíny Habsbursko-Lotrinské. Byl čtvrtým dítětem, které zemřelo.

Biografie 
Arcivévoda Josef František se narodil v paláci Hofburg, kde se narodili i všichni jeho sourozenci. Josefova matka Marie Tereza zemřela po porodu dcery Amálie v roce 1807. Dítě také zemřelo krátce po porodu.

Byl to živé dítě a jedno z oblíbených dětí jeho matky, a možná i jeho otce.

Dne 30. června 1807, pouhý měsíc po smrti své matky, zemřel 8letý arcivévoda v paláci Hofburg buď na žlutou zimnici, nebo na neštovice, ačkoli žlutá zimnice se zdá být nejpřijatelnější, protože v roce 1803 vypukla ve Spojených státech a většina amerických epidemií se rozšířila do Evropy během 2–4 let.

Josef František byl pohřben v Kapucínském klášteře ve Vídni, přesněji v Císařské hrobce (jeho srdce je pohřbeno v Hrobce srdcí), pohřebišti jeho rodiny.

Předkové

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Rakouští princové
Arcivévodové
Modenští princové
Narození v roce 1799
Narození 9. dubna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1807
Úmrtí 30. června
Úmrtí ve Vídni
Zemřelí na žlutou zimnici
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Muži